Eagleville podría referirse a:

 Eagleville (California)
 Eagleville (condado de Centre, Pensilvania)
 Eagleville (condado de Montgomery, Pensilvania)